Ста́рище () — деревня в составе Добринёвского сельсовета Дзержинского района Минской области Беларуси. Деревня расположена в 31 километрах от Дзержинска, 32 километрах от Минска и 19 километрах от железнодорожной станции Фаниполь.

История 
В конце XVIII века образована как деревня в Минском повете Минского воеводства Великого княжества Литовского, владение Радзивиллов. После второго раздела Речи Посполитой (1793 год) в составе Российской империи. В 1800 году проживали 30 жителей, насчитывалось 4 двора, собственность князя Доминика Радивила. В конце XIX век—начале XX века деревня находилась в составе Самохваловичской волости Минского уезда Минской губернии. В 1897 году, по данным первой всероссийской переписи в имении — 3 двора, 19 жителей, в 1917 году в деревне проживали 34 жителя. С 9 марта 1918 года в составе провозглашённой Белорусской Народной Республики, однако фактически находилась под контролем германской военной администрации. С 1 января 1919 года в составе Советской Социалистической Республики Белоруссия, а с 27 февраля того же года в составе Литовско-Белорусской ССР, летом 1919 года деревня была занята польскими войсками, после подписания рижского мира — в составе Белорусской ССР.

С 20 августа 1924 года в составе Рубилковского сельсовета (который с 23 марта 1932 года по 14 мая 1936 года являлся национальным польским сельсоветом)  Самохваловичского района, с 18 января 1931 года в составе Койдановского района Минского округа. 15 марта 1932 года Койдановский район преобразован в Койдановский польский национальный район, который 26 июня был переименован в Дзержинский.  31 июля 1937 года Дзержинский национальный полрайон был упразднён, деревня Старище перешла в состав Минского района Минского округа, с 20 февраля 1938 года — в составе Минской области. 4 февраля 1939 года Дзержинский район был восстановлен. В 1926 году, по данным первой всесоюзной переписи в застенке проживали 21 житель, насчитывалось 4 двора, на одноимённом хуторе — 2 двора, 15 жителей. В годы коллективизации в деревне был организован колхоз «Коммунар».

В Великую Отечественную войну с 28 июня 1941 года до 6 июля 1944 года под немецко-фашистской оккупацией, во время войны на фронте погибли 2 жителя деревни. В 1960 году в Старище проживали 16 жителей, входила в колхоз «Правда». По состоянию на 2009 год в составе ОАО «Правда-Агро» (центр — д. Боровики). 28 мая 2013 года деревня была передана из состава упразднённого Рубилковского сельсовета в Добринёвский сельсовет.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)